

Caratteristiche tecniche 
È impiegato principalmente come terzino destro o ala tornante.

Carriera 
Debutta a 16 anni in Liga 2 con il FCM Bacau, con il quale colleziona quasi 100 presenze fra campionato e coppa di Romania. Ha giocato con l'Under-19 rumena prendendo parte alle qualificazioni per il campionato europeo di calcio Under-19 2010. Nella stagione 2012-13 gioca in Liga I con la maglia del CSMS Iasi collezionando 8 presenze ed un gol. Torna ad indossare la maglia del Bacau dalla stagione 2013-14.Dopo un anno al Foresta Suceava in Liga II, passa all' Aerostar Bacau.

Collegamenti esterni